La specialità del salto in lungo femminile all'Universiade di Napoli 2019 si è svolta tra l'8 e il 9 luglio 2019.

Podio

Risultati

Qualificazioni 
Si qualificano alla finale le atlete che saltano 6,50 m  o le dodici migliori misure .

Finale

Note 

Atletica leggera alla XXX Universiade
2019